Bergkirche steht für:

 Bergkirche, Liste von Kirchengebäuden

Bergkirche ist der Ortsname von:

 Bergkirche (Weikersheim), Wohnplatz auf der Gemarkung des Weikersheimer Stadtteils Laudenbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bergkirchen